Die Ordina Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juni 2003 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nottingham die Samsung Open gespielt, welche genau wie die Ordina Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Im Einzel konnte der Sechslistensiebte Sjeng Schalken seinen Titel erfolgreich verteidigen. Ihm gelang das ohne einen Satz abgeben zu müssen. Im Achtelfinale gab er dem Belgier Christophe Rochus
sogar die Höchstrafe von 6:0, 6:0. Im Finale stand ihm wie im Vorjahr Arnaud Clément gegenüber, der abermals unterlag. Schalken gewann seinen achten Karrieretitel.
Im Doppel gelang den Tschechen Martin Damm und Cyril Suk die erfolgreiche Titelverteidigung durch einen Sieg im Finale gegen die Setzlistenersten Donald Johnson und Leander Paes. Sie erreichten das vierte Mal in Folge das Finale und gewannen ihren dritten Titel bei diesem Turnier. Insgesamt war es ihr sechster gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch